Соболев, Михаил Иванович:
 Соболев, Михаил Иванович (1837—1911) — священник; настоятель храма Христа Спасителя (1908—1911).
 Соболев, Михаил Иванович (1896—не ранее 1946) — советский военный деятель, полковник (1938).
 Соболев, Михаил Иванович (1909—1980) — советский военный деятель, Генерал-лейтенант артиллерии. Герой Советского Союза.
 Соболев, Михаил Иванович (1788—1866) — военный и государственный деятель Российской империи, генерал от артиллерии, варшавский обер-полицмейстер, сенатор.